Le terme Route 187 peut désigner plusieurs routes :
 Routes fédérales 187 et 187a, en Allemagne
 Route nationale 187, en France